O Campeonato Europeu de Estados Pequenos de Voleibol Masculino Sub-21 é torneio realizado pela CEV desde 2006, que reúne somente nações do continente europeu que contenham uma população muito inferior às demais europeias. A competição voltou a ser organizada em 2012, tendo campeão o Chipre.

Histórico

Quadro Geral 

Competições de seleções de voleibol da Europa
Competições de voleibol de categorias de base